LongArm es un personaje de la historieta en el C.O.P.S. (Comando Organizado de Policías Superiores) serie de Hasbro que funcionó a partir de 1988-1989. Su nombre en la emisión española de la serie es Lancero

Perfil del personaje 

Longarm, segundo-en-comando de C.O.P.S., es justo como cualquier otro oficial de policía en ciudad del imperio a menos que él tenga powercuffs especiales que él utiliza abofetear a los malos individuos de lejos sin tener que perseguirlos abajo. Los powercuffs son mucho como un gancho de ataque. Tira fuera de un solo pun¢o con un cable largo unido a él. Cuando está tenido como objetivo cualquier criminal, aspa él adentro como un pescado cogido en un gancho de la pesca. Longarm es un poli que habita de la ley firme que es terminante en "la letra llanura derecha de siguientede la ley " al detalle pasado. Él viene de una línea larga de los oficiales de policía que han servido las calles para muchas generaciones. Según la tarjeta de identificación en la parte posteriora de la figura paquete de la acción de Longarm, Longarm es sexto oficial de policía de la generación. Sin embargo, en el caso del Marco-Para arriba grande, menciones a prueba de balas Brian, hijo de Longarm, venir de una familia con 10 generaciones de sangre de los polis en sus venas. Quizás en la historieta, Longarm es 10.º oficial de policía de la generación mientras que su padre, Mickey O'Malley es un 9.º oficial de policía de la generación (quién ahora se retira) y al parecer, Brian será el 11.º oficial de policía de la generación cuando él crece para arriba en el futuro.

Longarm es un hombre de la familia, que goza de tiempo del gasto con su familia cuando él es fuera de servicio. Él tiene una esposa (Linda O'Malley) y un viejo hijo de 10 años nombrado Brian ÓMalley hasta quien desee mucho crecer sea exactamente como su padre. Él también tiene un padre mayor nombrado Mickey ÓMalley, que también sirvió como un oficial de policía para la parte posteriora del departamento del policía de la ciudad del imperio cuando él era un hombre joven. Mickey refuta algo todos los adminículos de alta tecnología nuevos el uso de los POLIS de coger los ladrones y desea los "buenos viejos días" cuando el ECPD no utilizó ninguna computadoras de alta tecnología o "nuevo fangled" los adminículos, pues él podía coger a criminales la "vieja manera formada" sin todas las conveniencias modernas que eran utilizadas hoy.

El caso del Marco-Para arriba grande 
En este episodio, Longarm no tenía ninguna opción pero colocar a su propio padre bajo detención para un crimen Mickey, en hecho, no confió. Mickey se acusa falso de tirar de un heist de la piel y pronto se descubre que Nightshade lo ha instalado pues una venganza de la venganza para frustrar un heist de la moneda de oro ella y Berserko había estado tirando en una alameda de compras. Después de recibir una extremidad de su hijo sobre los planes de Nightshade y de Berserko para robar el Mountback (un dirigible no rígido de alta tecnología grande), Longarm competido con al dirigible no rígido, aprendiendo la verdad sobre el marco-para arriba y va después de los ladrones, que intentaron escapar el dirigible no rígido del fugitivo destraillado de sus cables después de Berserko empujaron estúpido el botón del "peligro" mientras que lo supusieron al empujó el botón de la "puerta" para trabar las puertas de modo que vagara nadie a bordo.

Nightshade se escapó, pero Berserko fue cogido por Longarm, que hizo que él confiesa a enmarcar Mickey para el heist Berserko de la piel y los otros ladrones se han tirado. Longarm aspa él adentro y podía aterrizar el dirigible no rígido del fugitivo con seguridad en el agua después de que un paseo hair-raising en el cielo tomara por Bullseye en su helicóptero del ataque aéreo, Longarm dice a prueba de balas conseguir a su papá de cárcel puesto que él ahora tiene una confesión completa que Berserko mismo (siendo dado vuelta adentro en fecha ese momento), ha instalado a su padre.

Personajes de dibujos animados
C.O.P.S. (serie animada de TV)

en:LongArm